Il Trofeo Ciutat de Barcelona è un torneo calcistico internazionale estivo organizzato dall'Espanyol di Barcellona.

La prima edizione ha avuto luogo nel 1974 con la formula del quadrangolare articolata su due giorni con incontri di semifinale e successive finali per 1° e 2° e per 3º e 4º posto. Nel 1983 si è passati alla formula di incontro unico ad eccezione dell'edizione 1995 riservata a tre squadre con tre mini-incontri di 45 minuti.

Albo d'oro

Titoli per club

Collegamenti esterni 
 

Trofeo Ciutat de Barcelona